Саматово — название нескольких населённых пунктов:
 Саматово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Саматово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Саматово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.